Irvington peut faire référence aux lieux suivants aux États-Unis :

 
 Irvington (Illinois)
 
 Irvington (Kentucky)
 Irvington (New York)
 Irvington (New Jersey)
 Irvington (Virginie)